Пахор — фамилия:

 Пахор, Борис (1913—2022) — словенский писатель, представитель словенского меньшинства в Италии.
 Пахор, Борут (род. 1963) — словенский политик, президент Словении с 2012 года.